El apellido Esteche puede referirse a alguna de las siguientes personas:

Fernando Esteche (1967-), periodista, albañil y activista argentino.
Adolfo Esteche (1972-) futbolista paraguayo.
Francisco Esteche (1973-), futbolista paraguayo.
Derlis Esteche, cantante y músico paraguayo, del grupo musical Sembrador (1973-).
Clever Esteche, humorista uruguayo, del grupo humorístico Sociedad Anónima (1990-).
Andrés Esteche, cantante, participante en el Melodifestivalen 2004 (Estocolmo).
Gonzalo Esteche (1992-), futbolista argentino, del Club Everton (de la ciudad de La Plata).

Referencias